Hutgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hutgraben (Altomünster), Einöde von Markt Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern

Gewässer:
 Hutgraben (Gereuther Bach) rechter Oberlauf des Gereuther Bachs (zum Merzbach, zur Itz) bis vor Obermerzbach, Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hutgraben (Goldbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Goldbachs am Beginn von Zerzabelshof, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Hutgraben (Regnitz), am Unterlauf ab Tennenlohe Eltersdorfer Bach, rechter Zufluss der Regnitz bei Eltersdorf, kreisfreie Stadt Erlangen, Bayern
 Hutgraben (Siemauer Mühlbach), rechter Oberlauf des Siemauer Mühlbachs (zur Itz) bis Obersiemau, Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg

Siehe auch:
 Hutbach